Paragominas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Paragominas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará